Шорена () — грузинское женское имя, в переводе с грузинского «верная».

История 
Имя стало популярным после романа Константина Гамсахурдия «Десница великого мастера».

В XI веке Грузинский царь Георгий I влюбляется в Шорену, дочь непокорного князя Колонкелидзе. Желая избавиться от соперника в любви и политического противника, Георгий I убивает жениха Шорены. После смерти своего жениха Шорена, храня верность любимому, отказалась выйти за царя, после чего её заточили в монастырь.

Страницы значений:Тёзки
Грузинские имена
Женские имена